Дойранци (Кырджалийская область) — село в Болгарии.
 Дойранци (Шуменская область) — село в Болгарии.